Mount Hubley ist der Name folgender Berge:

 Mount Hubley (Alaska) in der Brooks Range, Vereinigte Staaten
 Mount Hubley (Antarktika) in der Sentinel Range, Ellsworthland